Černoušek může být:
 příjmení
 Miloš Černoušek (*1954) – český herec
 Michal Černoušek (1945–2005) – český psycholog, pedagog a publicista
 jiný význam
 Černoušek (Melanogaster) – rod podzemních stopkovýtrusných hub
 zdrobnělina pro černochy
 Deset malých černoušků – detektivní román Agathy Christie
 podobný název
 Černouček – obec v Ústeckém kraji

Související články 
 Černošek
 Černouček

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení